Austria:
 Kilb – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Osoby:
 Ernst Kilb – niemiecki polityk
 Hans Kilb – niemiecki prawnik